Major League Soccer 2020 byl 25. ročník soutěže Major League Soccer působící ve Spojených státech amerických a v Kanadě. Z důvodu pandemie covidu-19 byla liga 12. března, po dvou odehraných kolech, přerušena. V červnu bylo oznámeno pořádání turnaje zvaného MLS is Back Tournament 2020, který týmy odehrály od 8. července do 11. srpna v ESPN Wide World of Sports Complexu na Floridě, výsledky základních skupin byly započítány do MLS, která na turnaj navázala.

Základní část poprvé v historii vyhrál tým Philadelphia Union. Ve finále zvítězil tým Columbus Crew SC, který porazil obhájce trofeje Seattle Sounders FC 3:0, a připsal si tak druhý MLS Cup.

Změny a formát soutěže 
Týmy
 Do ligy vstoupily dva nové týmy, Nashville SC (Východní konference) a Inter Miami CF (Východní konf.), počet týmů tak vzrostl na 26.
Plán formátu
 Každý tým má odehrát 34 utkání v základní části: každý tým odehraje dvě utkání proti každému týmu své konference a jeden zápas proti 10 týmům z opačné konference. Sezona 2020 je tak první sezonou v historii ligy, kdy žádný tým nebude hrát proti všem účastníkům ligy.
Realita formátu
 Vzhledem k dlouhému přerušení z důvodu pandemie covidu-19 nebylo možné dohrát ročník v původním formátu. Týmy tak v základní části odehrály určitý počet zápasů (nejvýše 23), a celková tabulka byla vytvořena podle počtu bodů na zápas, aby nebyly znevýhodněny týmy, které odehrály zápasů méně. Základní část se tak podruhé v historii ligy nedohrála. Poprvé se tak stalo v roce 2001, kdy byla předčasně ukončena po událostech 11. září 2001.
 Ze Západní konference do playoff postoupilo 8 týmů, z Východní 10, zde se ale odehrálo malé předkolo.

Základní část 
Základní část se nedohrála celá. Tabulka byla vytvořena podle počtu bodů na utkání. Toto číslo je v tabulce uvedeno v závorce za reálným bodovým ziskem.

Západní konference

Východní konference

Celkové pořadí 
Poznámka: Celkové pořadí nemá vliv na postup do playoff, ten se rozhoduje podle pořadí v konferencích. Celkové pořadí určuje vítěze MLS Supporters' Shieldu, případného hostujícího týmu MLS Cupu a postup do LM.

Vysvětlivky: (C) – vítěz MLS Supporters' Shield, (P) – vítěz US Open Cup, (M) – vítěz MLS is Back Tournament 2020, (CC) – vítěz Canadian Championship

Playoff

Předkolo

Playoff 

Poznámka: p. – výhra na penalty

Finále

Vítěz

Statistiky

Góly

Asistence

Čistá konta

Odkazy

Poznámky

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

2020
Fotbal v roce 2020
Sport v Kanadě v roce 2020
Sport v USA v roce 2020